Franco Adrián Toloza (nacido el 9 de mayo de 1994) es un futbolista argentino que se desempeña en la posición de delantero y que actualmente juega  para el Club Deportivo Águila en la Primera División de El Salvador. Anteriormente se había desempeñado en clubes como Ferrocarril Oeste, Tristan Suárez, Colegiales, Germinal de Rawson y Argentino de Quilmes.

En Ferro debutó el 19 de noviembre de 2019, con Jorge Cordon como director técnico. En 14 partidos jugados, convirtió 7 goles, lo que lo convirtió en uno de los seis jugadores con mejor promedio de gol en la historia del club.

Trayectoria

Tristán Suárez

Argentino de Quilmes

Tristán Suárez

Germinal

Colegiales

Ferro

Temperley

Estadísticas 
 Actualizado al 6 de diciembre de 2022

Referencias

Enlaces externos 

Futbolistas del Club Tristán Suárez
Futbolistas del Club Atlético Argentino de Quilmes
Futbolistas del Club Atlético Germinal
Futbolistas del Club Atlético Colegiales (Munro)
Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club Atlético Temperley
Futbolistas de la provincia de Buenos Aires